

Astronomia
 5405 Neverland  – asteroide della fascia principale

Cinema
 Neverland - Un sogno per la vita (Finding Neverland) – film del 2004 diretto da Marc Forster

Televisione 
 Neverland - La vera storia di Peter Pan  – miniserie televisiva del 2011
 Leaving Neverland – documentario della HBO del 2019

Fumetti 
 Neverland  – collana della Star Comics

Letteratura 
 L'isola che non c'è (Neverland) – luogo immaginario in cui agisce Peter Pan

Musica
 Neverland  – gruppo musicale j-rock giapponese
 Dreamtone & Iris Mavraki's Neverland, noti anche semplicemente come Neverland – gruppo musicale progressive metal greco-turco
 Neverland  – album dei The Mission del 1995
 Neverland  – secondo EP di Tim Sköld del 1996
 Neverland  – album dei Night Ranger del 1997
 Neverland  – traccia dell'album Marbles dei Marillion del 2004
 Neverland – album di Mecna e Sick Luke del 2019

Altro 
 Neverland Ranch  – residenza appartenuta alla pop star statunitense Michael Jackson, situata in Santa Barbara (California)
 Neverland Co., Ltd.  – azienda giapponese produttrice di videogiochi
 The Promised Neverland – manga di Kaiu Shirai